Landtagswahlkreis 5 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Böblingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Stuttgart V (1956 bis 1972)

in Bayern:
 Wahlkreis Mittelfranken (seit 1950)
 Wahlkreis Schwaben (1946)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 5
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 5
 Wahlkreis Lichtenberg 5
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 5
 Wahlkreis Mitte 5
 Wahlkreis Neukölln 5
 Wahlkreis Pankow 5
 Wahlkreis Reinickendorf 5
 Wahlkreis Spandau 5
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 5
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 5
 Wahlkreis Treptow-Köpenick 5

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Havelland I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oberhavel I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Gransee – Templin II (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Rotherbaum – Harvestehude – Eimsbüttel-Ost (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Waldeck-Frankenberg I (seit 1983)
 Wahlkreis 5 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 5 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis V (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Hansestadt Rostock II (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Rostock II (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Hagenow I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Peine (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Limmer (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Kreis Aachen III – Euskirchen I (2000)
 Landtagswahlkreis Heinsberg I (1975 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Geilenkirchen-Heinsberg (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Erkelenz (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 5 (1971), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1970
 Landtagswahlkreis 5 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Aue-Schwarzenberg 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Westerzgebirge 1 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Leipzig I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Genthin (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Stendal I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Schleswig (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Nord (2012)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Land (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Ost (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Husum-Land (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Land-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Flensburg III Land (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Wartburgkreis I (seit 1994)
 Wahlkreis Eisenach I (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 5 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis Gmünd, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Mühlviertel, Oberösterreich
 Landtagswahlkreis Tamsweg, Salzburg
 Landtagswahlkreis Kufstein, Tirol